Ло́сев (Ло́сева) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 
 
 Лосев, Анатолий Иванович (1906—1970) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.
 
 Лосев, Антон Иванович (1763—1829) — русский архитектор, землемер, геодезист, картограф, статистик, историк, экономист.
 Лосев, Вадим Юрьевич (род. 1961) — советский футболист, российский тренер.
 Лосев, Валерий Анатольевич (род. 1956) — советский волейболист; тренер.
 Лосев, Василий Иванович (?—1856) — майор, герой Кавказской войны.
 Лосев, Вениамин Петрович (до 1902—?) — советский военачальник.
 Лосев, Виктор Васильевич (род. 1959) — советский футболист, тренер.
 Лосев, Владимир Васильевич (1945—1984) — советский актёр.
 Лосев, Евгений Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.
 Лосев, Егор (род. 1976) — израильский русскоязычный писатель.
 
 Лосев, Ким Семёнович (род. 1931) — учёный-гляциолог, доктор географических наук, профессор.
 Лосев, Константин Семёнович (1918 — ?) — советский русский и казахский политический и общественный деятель.
 
 Лосев, Лука Васильевич (1811—1885) — русский (владимирский) купец 1-й гильдии.
 Лосев, Михаил Николаевич (1878 — после 1911) — военный инженер-механик, Георгиевский кавалер.
 
 
 Пётр (Лосев) (в миру Пётр Леонтьевич Лосев; 1833—1902) — епископ РПЦ, магистр богословия.
 Лосев, Пётр Михайлович (1873 — после 1919) — генерал-майор, награждён орденом Св. Георгия и золотым Георгиевским оружием.
 
 
 Лосев, Фёдор Фёдорович (род. 1960) — советский и российский врач, директор Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.



Топоним 
 Лосев — деревня в Ульяновском районе Калужской области России.
 Лосев — бывший посёлок в Омской области России.
 Лосев — река в Мордовии, левый приток реки Унуй.

См. также 
 Лосевы — о дворянском роде
 
 
 
 
 Инспектор Лосев
 Редут Лосев

Примечания